Маја Јошида (; 24. август 1988) јапански је фудбалер којхи игра на позицији центархалфа. Тренутно наступа за Шалке и репрезентацију Јапана.

Клупска каријера 
Јошида је своју каријеру почео као дeфанзивни везни играч у Нагоји, али је 2007. године премештен на позицију центархалфа. Постигао је веома значајан гол за свој тим против Улсана у АФК Лиги шампиона 10. марта 2009.

У децембру 2009. Јошида је потписао за холански ВВВ Венло. 11. септембра 2011. постигао је сјајан гол против ПСВ Ајндховена. Тај меч је на крају завршен резултатом 3 : 3.

30. августа 2012. је потписао трогодишњи уговор са Саутемптоном за три милиона фунти.

Репрезентација 
Са репрезентацијом Јапана наступао је на два Светска првенства (2014. и 2018. године).

Статистика

Клуб

Репрезентација

Голови за репрезентацију

Трофеји

Јапан 
 Азијски куп (1) : 2011.

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1988.
Јапански фудбалери
Одбрамбени играчи у фудбалу‎
Фудбалери Нагоје грампус
Фудбалери ВВВ Венлоа
Фудбалери Саутемптона
Фудбалери Сампдорије
Фудбалери Шалкеа 04
Фудбалери на Летњим олимпијским играма 2008.
Јапански олимпијци на Летњим олимпијским играма 2008.
Фудбалери на Летњим олимпијским играма 2012.
Јапански олимпијци на Летњим олимпијским играма 2012.
Фудбалери на Светском првенству 2014.
Фудбалери на Светском првенству 2018.
Фудбалери на Светском првенству 2022.
Фудбалери Премијер лиге
Фудбалери Серије А
Фудбалери Бундеслиге